Gaston Crunelle (1898-1990), flûtiste français
 Corinne Crunelle, vice-championne de France cycliste (Voir Championnats de France de cyclisme sur route)